Ehenheim steht für:
 Ehenheim (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht

Ehenheim ist der Familienname folgender Personen:
 Michel von Ehenheim (1462/63–1518), fränkischer Ritter
 Six von Ehenheim († 1593), fränkischer Ritter

Siehe auch:
 Enheim, Ortsteil der Gemeinde Martinsheim im unterfränkischen Landkreis Kitzingen